

Geografia
 Distretto di Nishi – distretto della Sottoprefettura di Hiyama, Hokkaidō, in Giappone
 Nishi-ku – quartiere di Ōsaka, in Giappone
 Nishi-Tōkyō – città giapponese conurbata in Tokyo

Persone
 Daigo Nishi (1987) – calciatore giapponese, di ruolo difensore o centrocampista
 Isao Nishi (1964-2009) – artista marziale giapponese
 Kazuhiko Nishi (1956) – informatico e dirigente d'azienda giapponese
 Masaharu Nishi (1977) – ex calciatore giapponese, di ruolo difensore
 Nobuyuki Nishi (1985) – sciatore freestyle giapponese
 Norihiro Nishi (1980) – ex calciatore giapponese, di ruolo centrocampista
 Takeichi Nishi (1902-1945) – cavaliere e militare giapponese